ITL ima više značenja.

 Talijum(I) jodid, hemijsko jedinjenje
 Italijanska lira, bivša valuta